The Elder Brother – film del 1913 diretto da George Lessey
 The Elder Brother – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 The Elder Brother – film del 1937 diretto da Frederick Hayward